Кинематограф Киргизии — киноискусство и кинопромышленность Республики Киргизии. Основой её является студия «Киргизфильм». За всю историю кинематографа было снято более 500 фильмов.

История 
Первый кинотеатр принадлежал предприятию братья Пате и ко. в Бишкеке.

В советское время 

Днём рождения кыргызского кино считается 17 ноября 1941 года, когда был подписан указ о создании «Фрунзенской студии кинохроники», позже переименованной в студию «Кыргызфильм». Первый киргизский цветной фильм был снят в 1955 году и назывался «Салтанат».

Признанными мастерами киргизской киноклассики являются актёры Муратбек Рыскулов, Болот Бейшеналиев, Таттыбуу Турсунбаева, Суйменкул Чокморов, Журахон Рахмонов, режиссёры Толомуш Океев, Геннадий Базаров, Болот Шамшиев и Альгимантис Видугирис. Благодаря произведениям мастеров кинематографа в 70-е годы возникло «киргизское чудо».

Фондом развития кинематографа совместно с Киностудией «Кыргызфильм» им. Т. Океева составлена киноколлекция «Кыргызское чудо» с десятью фильмами:

 «Зной» (1962), режиссёр Лариса Шепитько
 «Трудная переправа» (1964), режиссёр Мелис Убукеев
 «Первый учитель» (1965), режиссёр Андрей Кончаловский
 «Небо нашего детства» (1966), режиссёр Толомуш Океев
 «Материнское поле» (1967), режиссёр Геннадий Базаров
 «Выстрел на перевале Караш» (1968), режиссёр Болот Шамшиев
 «Засада» (1969), режиссёр Геннадий Базаров
 «Улица» (1972), режиссёр Геннадий Базаров
 «Белый пароход» (1975), режиссёр Болот Шамшиев
 «Красное яблоко» (1975), режиссёр Толомуш Океев
 «Мужчины без женщин» (1981), режиссёр Альгимантас Видугирис

После распада СССР 
В советское время на киностудии «Киргизфильм» снималось около трёх фильмов в год. Действовало 300 кинотеатров. С 1988 года кинофикация и киностудия начали распадаться. За семь лет сняли только один фильм «Облако». Сейчас действует 50 кинотеатров. В 2012 году в работе находятся четыре фильма, снимаемых на государственные средства, 10 фильмов — на частные и 20 документальных фильмов. Многие картины последних лет достигли кассовости: «Бишкек, я люблю тебя», «Клетка колибри», «Как выйти замуж за Гу Джун Пе». Учреждены музей кыргызского кино и национальная кинопремия «Ак-Илбирс»..

Современные режиссёры: Актан Арын-Кубат («Бешкемпир», «Рай для мамы», «Свет Аке»), Эрнест Абдыжапаров («Сельская управа», «Светлая прохлада»), Садык Шер-Нияз («Парз», «Курманжан Датка»).

См. также 
 Айтыш фильм
 Журахон Рахмонов

Примечания

Литература 
 
  ББК 92я2 .
   
  
  
 
  Мат-лы к декаде кирг. искусства в Москве. 1939 г.

Ссылки 
 Кинематография Киргизской ССР  — Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.- 640 с., 96 л. ил.
 Центразия Персоны 
 Люди, которые меняли мир 
 Советские актёры кино и театра мужчины 
 В кинотеатре «Мир» прошли Дни кыргызского кино 
 Даже из Голливуда! Зарубежные кинозвёзды, работавшие в Кыргызстане 
 10 современных кыргызских фильмов, которые нужно посмотреть 
 Топ-10 современных кыргызских фильмов, которые нужно посмотреть 

 
К